Randle puede referirse a:
 nombre dado
 Randle Mell (* 1951), un actor de cine y televisión.
 Randle Patrick McMurphy, un personaje ficticio.
 apellido
 Antwaan Randle El (* 1979), un jugador de fútbol estadounidense.
 Betsy Randle (* 1955), una actriz estadounidense.
 Jerome Randle (* 1987), un jugador de baloncesto estadounidense.
 Joseph Randle Bailey (1913–1998), un herpetólogo estadounidense.
 Roger Randle (* 1974), un jugador de rugby en Nueva Zelanda.
 Theresa E. Randle (* 1964), una actriz estadounidense de teatro, cine y televisión.
 topónimo
 Randle (Washington)